Святой Иво () — имя 2-х святых Римско-католической церкви:
 Иво Бретонский (1253—1303) — терциарий монашеского ордена францисканцев, покровитель Бретани (наряду со святым Гервеем), бедных, вдов и сирот.
 Иво Шартрский (ок. 1040 1115) — епископ Шартра.